Belinfante ist der Familienname folgender Personen:

 Daniël Belinfante (1893–1945), niederländischer Komponist
 Emmy Belinfante (1875–1944), niederländische Journalistin und Frauenrechtlerin
 Emmy Belinfante-Belinfante (1875–1944), niederländische Kinder- und Jugendbuchautorin
 Frederik Jozef Belinfante (1913–1991), niederländischer Physiker
 Frieda Belinfante (1904–1995), niederländisch-amerikanische Cellistin, Dirigentin und Widerstandskämpferin
 Jacob Refael Cohen Belinfante (1708–1761), niederländischer Chasan und Illustrator